De Ronde van de Haut-Var 1995 werd verreden op zaterdag 22 februari. Het was de 27ste editie van deze Franse eendagswielerwedstrijd, die ging over een afstand van 200 kilometer met start en finish in Draguignan.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

1995
Eendagswielerwedstrijd in 1995